Whitehall (Montana)
 Whitehall (Nova York)
 Whitehall (Ohio)
 Whitehall (Virgínia de l'Oest)
 Whitehall (Wisconsin)
 Palau de Whitehall, residència principal dels reis anglesos a Londres entre 1530 i 1698
 Whitehall (carrer), carrer de Londres a la ciutat de Westminster
 Whitehall, per extensió, el govern del Regne Unit, ja que propers al carrer hi ha les principals dependències d'aquest